Jordan Brown (1983-), joueur américain de baseball ;
 Jordan Brown (1987-), joueur de snooker originaire d'Irlande du Nord ;
 Jordan Brown (1989-), homme politique de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Jordan Brown, homme politique de l'Île-du-Prince-Édouard.